Пётр II — внук Петра I, император Всероссийский (1727—1730).
 Петр II Александрийский —  Александрийский патриарх (IV в.).
 Пётр II Карагеоргиевич — король Югославии.
 Пётр II Петрович (1813—1851) — правитель Черногории с 1830; поэт и просветитель.
 Пётр II — король Кипра.
 Пётр II — правитель молдавского княжества.
 Пётр II Делян — царь Болгарии.
 Пётр II Ольденбургский — великий герцог Ольденбургский.
 Пётр II — по пророчеству святого Малахии, последний папа перед Вторым пришествием. «Пётр II» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, головной корабль серии кораблей одноимённого типа, участник Войны за польское наследство.

 См. также 
 Педро II
 Пётр (значения)
 Пётр I (значения)